Süper Lig 2016/2017 was het 59ste seizoen van de hoogste Turkse voetbalcompetitie sinds de invoering van het landskampioenschap. Aan de competitie namen achttien clubs deel. Het seizoen werd vernoemd naar oud-voetballer Turgay Şeren, die recentelijk was overleden, en begon op 19 augustus 2016 met het duel Adanaspor–Bursaspor (1-2) en eindigde op 3 juni  2017. Onder leiding van oud-doelman Şenol Güneş behaalde Beşiktaş de vijftiende landstitel uit de geschiedenis van de club uit Istanboel, en de tweede op rij.

Beşiktaş stelde de titel veilig in de voorlaatste speelronde. De club won op 28 mei met 0-4 op het veld van Gaziantepspor, net als het seizoen ervoor. Voor Beşiktaş was het de tweede landstitel op rij. Besiktas plaatste zich net als het seizoen ervoor voor de groepsfase van het kampioenenbal.

Eindstand

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2016/17